Riazuddin () est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Riazuddin (1930-2013), physicien pakistanais.
  (1989-), joueur de cricket anglais.
  (1981-), joueur de basket-ball indien.

Homonymie de patronyme
Patronyme arabe